Соревнования по прыжкам с шестом среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 года проходили 21 и 24 августа на Олимпийском стадионе в Афинах. В соревнованиях приняли участие 35 спортсменок: 18 спортсменок в квалификационном раунде выступали в группе A, ещё 17 в группе B.

Пьедестал заняли представительницы Восточной Европы: олимпийской чемпионкой стала представительница России Елена Исинбаева, для которой эта олимпийская медаль стала первой; серебряную медаль завоевала ещё одна российская спортсменка Светлана Феофанова, а бронзовая награда досталась польке Анне Роговской. Елена Исинбаева, выиграв тяжелейшую дуэль против Светланы Феофановой, установила также олимпийский и мировой рекорды, преодолев высоту в 4,91 м с первой попытки. Ещё одной сенсацией стало непопадание американки Стэйси Драгила, чемпионки и рекордсменки предыдущих Игр 2000 года, в финальную часть.

Медалисты

Рекорды

До Игр 
(21 августа 2004)

После Игр 
(21 августа 2004)

Расписание 
Приведено афинское время проведения соревнований (UTC+2)

Сокращения

Результаты

Квалификация 
В финал попадают автоматически спортсменки, взявшие высоту в 4,45 м. В финал выходят также 12 лучших спортсменок, не взявших или не пытавшихся взять высоту в 4,45 м.

Финал

Ссылки 
 Отчёт на сайте Los Angeles 84' Foundation
 Отчёт в блоге пользователя todor66

Прыжки с шестом на Олимпийских играх